Bukow kan syfta på:

 Land Bukow – ett medeltida borglän omkring Peenestrom och på nordvästra Usedom med Wolgast som centralort.
 Bukow am Teterower See – en ort i Alt Sührkows kommun, Mecklenburg-Vorpommern.
 Alt Bukow – en ort och kommun i Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.
 Neubukow – en stad i Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.

Se aven
 Buckow (olika betydelser)